

Сент-Ліо — місто, штат Флорида
 Сент-Ліо — місто, штат Міннесота